Лесково — посёлок в Вологодском районе Вологодской области. Административный центр упраздненного Лесковского сельского поселения и Лесковского сельсовета.

Расстояние до районного центра Вологды по автодороге — 15 км. Ближайшие населённые пункты — Починок, Шоломово, Юрьево, Тимофеевское, Отрадное.

До 26 декабря 2001 года Лесково имело статус деревни.

По переписи 2002 года население — 707 человек (328 мужчин, 379 женщин). Преобладающая национальность — русские (97 %).

Примечания

Ссылки 
 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района